Лазарев, Игорь:
 Лазарев, Игорь Владимирович[en] (род. 1963) — российский футболист и футбольный тренер.
 Лазарев, Игорь Лазаревич (1933—1997) — советский и российский фольклорист и педагог.
 Лазарев, Игорь Николаевич (1937—1997) — министр финансов РСФСР (1990—1991).